Церквица — село в Болгарии:
 Церквица (Кырджалийская область)
 Церквица (Шуменская область)